Которская волость — административно-территориальная единица в составе Жиздринского уезда Калужской (с 1920 — Брянской) губернии.

Центр — село Которь.

История 

Которская волость Жиздринского уезда образована в ходе реформы 1861 года, в неё вошли населенные пункты прихода Пятницкой церкви сёла Которь. В 1880 в волости было 23 сельских общества, 50 общин, 24 селения, 625 дворов, 3316 жителей.
Земельная площадь - 14106 десятин, в том числе пахотной земли — 5507. По виду собственности:
 во владении крестьянских обществ — 6891, в т.ч. пахотной — 4566
 во владении частных лиц — 7174, в т.ч. пахотной — 906
 остальной - 41 (35).

Крупнейшими частными землевладельцами на территории волости были промышленник С.И.Мальцов и основанное им Акционерное общество Мальцовских заводов.

На 1.01.1913 Которская волость делилась на 2 стана, 4 земских участка и 2 участка судебных следователей. В неё входили населенные пункты (указано число жителей):
 д. Александровка (Дикроновка) — 191
 д. Баранково — 430
 д. Воймирово — 108
 д. Гремячая (Телятинка) — 215
 д. Гульцево-Верхнее, школа ц-пр. — 418
 д. Гульцево-Нижнее — 215
 д. Дмитриевка (Трубачовка) — 137
 д. Звитовка — 128
 д. Кишеевка (Кошатинка) — 226
 д. Куклино — 222
 с. Которь, школы ц-пр. и земская — 465
 д. Кочуково — 196
 д. Маслово (Теплец) — 240
 д. Незвадово — 116
 д. Никитинка (Амельчи, Колесиловка) — 161
 д. Николаевка — 190
 д. Павловка — 160
 д. Роженск, школа земская — 383
 д. Сухой Сот — 257
 д. Сяглово-Верхнее, школа ц-пр., — 118
 д. Сяглово-Нижнее — 79
 д. Толмачовский хутор — 69
 д. Хлуднево — 717
Всего — 5612 жителей.

В 1924 Которская область была упразднена (поделена между Маклаковской и Брынской волостями).

В 1929 г. Которской, Хлудневский, Гульцовский и Сягловский сельсоветы, образованные на территории бывшей Которской волости, вошли в состав Думиничского района.

Литература 
 Волости и важнейшие селения Европейской России. Выпуск I. СПб., 1880.
 Списки населенных мест Калужской губернии. Калуга, 1914.

Волости Жиздринского уезда
Появились в 1861 году в России
1861 год в Брянской области
Административные единицы, упразднённые в 1924 году
Административные единицы, образованные в 1861 году